Randalu ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Randalu (1890–1966), estnischer Journalist und Politiker
 Hillar Randalu (1915–1990), estnischer Rechtswissenschaftler
 Ilme Randalu (1918–1986), estnischer Agrarwissenschaftlerin
 Ivalo Randalu (1936–2019), estnischer Musikjournalist
 Kalle Randalu (* 1956), estnischer Pianist
 Kristjan Randalu (* 1978), estnischer Jazzmusiker
 Liisa Randalu (* 1986), estnische Bratschistin